Xie Feng ist der Name folgender Personen:

* Xie Feng (Autor), chinesischer Autor 
 Xie Feng (Politiker) (1922–2004), chinesischer Politiker (KPCh), Gouverneur von Hebei 
 Xie Feng (Diplomat) (* 1964), chinesischer Diplomat 
 Xie Feng (Fußballspieler) (* 1966), chinesischer Fußballspieler und -trainer 

Siehe auch:
 Shijing (Sui-Dynastie) (auch Xie Feng shijing), chinesisches Buch der Speisen
 Xifeng